Техада () — испанская фамилия и топоним:

Фамилия 
 Техада, Анибаль (1893—приблизительно 1946) — уругвайский футбольный арбитр и тренер.
 Техада, Луис (род. 1982) — панамский футболист, нападающий.
 Техада, Тиа (род. 1971) — американская актриса.
 Техада, Харольд (род. 1997) — колумбийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Техада, Хусто (1933—2021) — испанский футболист.

Топоним 
 Техада — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Пуэрто-Техада — город и муниципалитет в Колумбии, входит в департамент Каука.

См. также 
 Техеда (значения)